3 miejscowości w Polsce: 
 Brudzewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Szczaniec 
 Brudzewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck 
 Brudzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo